

События 

 Норманны высаживаются в Ла-Корунье. Бой у Форнелоса между викингами под командованием Гундреда и галисийским ополчением епископа Сиснанда II, в результате — победа северян. Епископ Сиснанд погиб в бою. После этого в течение двух лет викинги контролируют всю Галисию, включая Сантьяго-де-Компостела.
 Победа греков в Италии над немцами Оттона I.
 Восстание против царя Первого Болгарского царства Петра I комита Николая Шишмана и его четырёх сыновей Давида, Аарона, Моисея и Самуила.
 Никифор II Фока прошёл в Финикию и взял город Акру. Он велел построить около Антиохии крепость и оставил там 2000 воинов патрикия Петра. Никифор сместил Иоанна Цимисхия с поста доместика и отправил в ссылку в Халкедон.
 968, август — 970, март — годы Анва в Японии.
 968—969 — император Японии Рэйдзэй (950—1011). Сын Мураками.
 968—969 — «Инцидент годов Айва». Заговор Минамото Такаакира (сын императора Дайго, левый министр), Татибана Сигэнобу, Тада Мандзю. Тада Мандзю предал сообщников. Минамото сослан на Кюсю.
 968—980 — закончилась Эпоха 12 шыкуанов. Династия Динь во Вьетнаме.
 968—979 — король Дайковьета Динь Тьен Хоанг (первый в династии Динь, настоящее имя Бо Линь). Создал единое государство. Столицу основал в горной долине Хоалы (Цветочные врата). Девиз «Благодатный мир» (970—979).

Русь 
 Поход Святослава Игоревича в Придунайскую Болгарию. Святослав занял ряд городов, в том числе Переяславец и Доростол.
 Осада Киева печенегами.

Родились 
 Роман III Аргир
 Олаф I Трюггвасон (согласно «Королевским анналам»)
 Император Японии Кадзан (968—1008). Сын Мураками.

Скончались 
 Сиснанд — епископ Сантьяго-де-Компостела.

См. также

Примечания